Die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Oktober 2015 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Peking die China Open gespielt, die genau wie die Rakuten Japan Open Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger waren Kei Nishikori im Einzel und im Doppel das Duo Pierre-Hugues Herbert und Michał Przysiężny.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015 fand am 3. und 4. Oktober 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Kōtō